La Reine de Saba peut faire référence à plusieurs œuvres :

Littérature

Musique 
 La Reine de Saba, opéra en quatre actes de Charles Gounod, livret de Jules Barbier et Michel Carré, créé en 1862 ;
 La Reine de Saba (Die Königin von Saba), opéra en quatre actes de Károly Goldmark, livret de Salomon Mosenthal, créé en 1875 et révisé par Gustav Mahler en 1901.

Cinéma 
 La Reine de Saba,  film muet péplum français d'Henri Andréani, sorti en 1913 ;
 La Reine de Saba (Queen of Sheba), film muet américain de J. Gordon Edwards, sorti en 1921 ;
 La Reine de Saba (La Regina di Saba), film italien de Pietro Francisci, sorti en 1952 ;
 Salomon et la Reine de Saba (Solomon and Sheba), péplum américain de King Vidor sorti en 1959.

Télévision 
 Solomon & Sheba, téléfilm américain de Robert M. Young sorti en 1995, avec Halle Berry.

Voir aussi 
 Ordre de la Reine de Saba